Аромат 

 Аромат — приятный запах. 
 Аромат (альбом) — альбом белорусского гитариста Валерия Дидюли.
 Аромат (село) — село в Бахчисарайском районе Крыма.
 Аромат (физика) — общее название для ряда квантовых чисел, характеризующих тип кварка или лептона.